Загорянский — фамилия:

 Загорянский, Валентин — литературный псевдоним композитора Глеба Седельникова (1944)
 Загорянский, Евгений Александрович (1910—1961) — советский шахматист, литератор.
 Загорянский, Пётр Никифорович (1812—1880) — русский генерал-майор.

См. также 
 Сергей Фаддеевич Загорянский-Кисель (1816—1885) — российский вице-адмирал, комендант Николаева, член военно-морского суда Николаевского порта